Бокх () — ім'я двох мавретанських царів: 

 Бокх I
 Бокх II